Аччулу (тел.అచ్చులు , ед.ч.అచ్చు - аччу) — термин грамматики телугу, обозначает 16 гласных звуков алфавита и противопоставляет их согласным (халлулу):

Аччулу делятся на короткие, долгие, кривые и искривлённые:
 прасваму (короткие) — అ, ఇ, ఉ, ఎ, ఋ, ఌ, ఒ
 диргаму (долгие) — ఆ, ఈ, ఊ
 вакраму (кривые) — ఎ, ఒ, ఏ, ఓ
 вакратваму (искривлённые) — ఐ, ఔ

См. также 
 Уйирежутты

Литература
 

Буквы телугу